Королевская пальма — название некоторых родов растений семейства :
 Королевская пальма, или ;
 Королевская пальма, или .